Jessa Rhodes (nascida em 29 de junho de 1993) é uma atriz pornográfica americana.

Início da vida 
Rhodes foi nascida e criada em uma área rural do Óregon. Ela tem ascendência norueguesa. Ela é a mais nova de sete irmãos e foi educada em casa até a sexta série.

Carreira 
Rhodes começou a ser stripper, quando ela tinha 17 anos de idade. Ela também fez modelagem nua antes de trabalhar nos filmes pornô. Mais tarde ela foi descoberta por um agente enquanto trabalhava como um modelo de webcam. Ela entrou na indústria de filmes adultos em agosto de 2012, pouco depois de seu aniversário de dezenove anos. a primeira cena foi com J. Mac para a Reality Kings em Miami. O nome de Jessa em seu nome artístico foi escolhido pelo seu primeiro agente, que disse que ela lembrava a playmate de julho de 2011, Jessa Hinton. O último nome de Rhodes foi obtido a partir do piano Rhodes.

Em 2013, Rhodes apareceu ao lado de atrizes pornográficas Lisa Ann, Tera Patrick, Rikki Six, e Jayden Jaymes no vídeo para a música "Dead Bite" por Hollywood Undead.

Rhodes foi colocado na lista "The Dirty Dozen: Maiores Estrelas Pornô" da CNBC, em 2015.

Prêmios e Indicações

Referências

Ligações Externas 
 
  em  ( inglês)
  em  ( inglês)
  em  ( inglês)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais do Oregon
Norte-americanos de ascendência norueguesa